Molekulska formula -{C12H15FN2}- se može odnositi na:

 5-Fluoro-DMT
 6-Fluoro-DMT